Пёллянен, Пе́ллянен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пёллянен, Йерму (род. 1973) — финский кёрлингист и тренер.
 Пёллянен, Нина (урожд. Ахвенайнен) — финская кёрлингистка.